Râul Sohodol se poate referi la:

 Sohodol - afluent al raului Arieș
 Sohodol - afluent al Bârsei
 Sohodol - afluent al râului Roșia
 Sohodol - râu din bazinul Jiu
 Sohodolul Prelucii
 Sohodolul Pietrei
 Sohodolul Tomeștilor

Toponime românești
Toponime slave